Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники (УКСИВТ ) — государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования города Уфы Республики Башкортостан. Образован 15 октября 1932 года как Уфимский планово-экономический техникум Госплана РСФСР для подготовки счетно-бухгалтерских работников. С 1942 года — Уфимский статистический техникум, с 1967 года — Уфимский техникум механизации учёта, с 1990 года — в Уфимский техникум информатики и вычислительной техники, с 1992 года современное название. Первый выпуск 35 дипломированных учётных работников состоялся 1935 году. Подготовлено более 26 тысяч специалистов (2015).

История 
В 1932 году в Уфе был образован планово-экономический техникум. В тридцатые годы XX века статистическая служба страны находилась в ведении Госплана, и учебное заведение для подготовки счетно-бухгалтерских работников был в подчинении Госплана РСФСР. В Уфимский техникум готовил специалистов для предприятий и организаций БАССР. Занятия проводились в приспособленных под аудитории помещениях, расположенных на углу улиц Пушкина и Ленина.

В 1935 году состоялся первый выпуск 35 дипломированных специалистов.

В 1942 году техникум переименован в Уфимский статистический техникум. С этого же года обучение проводится в подвальных помещениях по улице Карла Маркса, 15.

В 1943 году техникум переезжает в здания школ № 35 и № 44, где были организованы занятия в третью смену. В это время в техникуме обучалось 5 групп с общей численностью 130 человек.

В 1948—1952 годах велось строительство нового здания на Советской площади. С 1952—1953 учебного года занятия проводятся в здание, расположенной на главной площади БАССР. В 1957 году это здание передается Башсовнархозу в обмен на здание школы № 44 по улице Кирова, 65.

В 1960 году открывается отделение «Механизация учёта и вычислительных работ», в 1964 году «Эксплуатация счетных и счетно-аналитических машин»
В 1965 году открывается заочное отделение.

В 1967 году переименован в Уфимский техникум механизации учёта ЦСУ РСФСР.

В 1960—1970-е годы укрепляется материально-техническая база техникума, построены учебно-производственный корпус, два общежития на 550 мест, мастерская, гараж, спортзал, была проведена реконструкция учебного корпуса.

В 1973 году открывается новое отделение — «Программирование для быстродействующих счетных машин».

С 1978 года начал работать учебно-вычислительный центр, оснащенный ЭВМ ЕС1020, ЭВМ ЕС1030, ПВК М5000.

В 1980-е годы был построен новый корпус техникума, соединенный с остальными корпусами в одно целое.

В 1990 году техникум переименован в Уфимский техникум информатики и вычислительной техники Госкомстата РСФСР.

В 1992 году был присвоен статус колледжа и с тех пор называется Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники.

В 1994 году открывается центр по подготовке и переподготовке кадров, с 2003 года называется центр дополнительного профессионального образования.

В 2002 году создается музей колледжа.

В 2004 году внедрена система обучения с использованием дистанционных технологий.
 
В 2007 году колледж передан из ведения Федеральной службы государственной статистики в подчинение Министерства образования Российской Федерации.

Директора 
 1932—1935 — Баталов Александр Федорович
 1935—1942 — Хадыев Хафиз Хажинович
 1942—1943 — Малютина Варвара Михайловна
 1943—1944 — Валитова Мужара Мухаметовна
 1944—1945 — Степанов Александр Дмитриевич
 1945—1971 — Куликов Виктор Лукьянович. Заслуженный учитель БАССР, Заслуженный учитель РСФСР. Награждён нагрудным знаком «Отличник Социалистического учёта», орденом «Знак Почета».
 1971—1986 — Щадинский Станислав Константинович. Заслуженный учитель РСФСР.
 1986—1999 — Воробьев Владимир Георгиевич. Заслуженный экономист Республики Башкортостан. Награждён нагрудным знаком «За отличные успехи в среднем специальном образовании».
 1999—2001 — Петрова Алла Васильевна
 с 2001 по настоящее время — Кунсбаев Сайфутдин Зайнетдинович. Кандидат педагогических наук.

Преподаватели 

Удостоены государственных наград и знаков отличия
 Заслуженный учитель РСФСР — Масленников В. М., Мухаметзянов Р. А., Щадинский С. К.
 Заслуженный учитель БАССР, Республики Башкортостан — Макаров А. А., Мухаметзянов Р. А., Маренков А. А., Егорова Н. М., Хасипов Р. Х.
 Заслуженный экономист Республики Башкортостан — Воробьев В. Г.
 Заслуженный работник физической культуры Республики Башкортостан — Глинин А. В.
 Нагрудный знак «Отличник народного просвещения Российской Федерации» — Кудряшева А. К., Ульмасова Л. М., Коновалова З. Г., Степанов И. Я.
 Нагрудный знак «За отличные успехи в среднем специальном профессиональном образовании» — Мухаметзянов Р. А., Воробьев В. Г., Юрасов И. В.

Выпускники 
Первый выпуск состоялся 1935 году, дипломы получили 35 специалистов. Известно, что в 2015 году численность выпускников было более 26 тысяч.

Примечания

Источники 
 Средние специальные учебные заведения Республики Башкортостан. Справочник. — Уфа: ООО «ДизайнПолиграфСервис», 2004. — 256 с.
 
 Музей истории Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной техники. К 75 летию колледжа / юбилейный видеофильм.
 70 лет. Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники / юбилейный буклет. — Уфа, 2003. — 12 с.
 ФГОУ СПО Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники. // 100 лучших ССУЗОВ России. — 2010 — № 3 — с.111
 80 лет. Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники / юбилейный буклет. — Уфа, 2012. — 28 с.
СМИ
 Сергеев Б. Качественное образование — основа социального развития // Комсомольская правда. — 2001. — № 108. — С. 11.
 Хамматов И. Киләсәгебеҙ белемле йәштәр ҡулында // Башҡортостан. — 2001 — № 147 — 3 бит.
 УКСИВТ — одно из старейших учебных заведений Республики, осуществляющей подготовку кадров среднего звена // Интересная газета, 2006. — № 48. — С. 3.
 Живые факты «сухой» статистики // Аккредитация в образовании. — 2006. — № 8. — С. 59-61.
 Кашапова Л. С любовью к альма-матер // Молодёжная газета. — 2007. — № 18. — С.6.
 Арсланова А. Н. Учитель как творец: столичное образование // Вечерняя Уфа. — 2008. — № 207. — С. 4.
 Даянова Л. Һәр заманда ла …кәрәкле был hөнәр // Киске Уфа. — 2009. — № 51. — С. 15.
 Аҡюлов И. Кәрәкле һөнәр эйәләре әзерләнә (УКСИВТ директоры менән халыҡ иҫәбен алыу тураһында интервью) // Башкортостан. — 2010. — № 127. — С. 2.
 Юрьева В. Республиканское образование — на высоте!. // Молодёжная газета. — 2010. — № 17.- С. 4.
 Хайруллина Л. Вычислить путь звезды // Российская газета. Приложение к газете. — 2010. — № 40. — С. 6.
 УКСИВТ: через образование к процветанию // Комсомольская правда, 2011. — № 42. — С. 13.
 Таюпов Ф. А. В ногу со временем // Вечерняя Уфа. — 2012. — № 18. — С. 1.
 Пустовалова Э. Мировые кадры, выращенные на региональной почве. // Вечерняя Уфа. — 2014 — № 86 — С.3
 Кунсбаев С. З. Инновационные модели подготовки высококвалифицированных кадров. // Башҡортостан уҡытыусыһы. — 2015 — № 4 — С.74-76
 Кунсбаев С. З. Сохраняя традиции, поддерживая инновации. // Аккредитация образования. — 2016 — № 4 — С. 64-65

Ссылки 
 Официальный сайт Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной техники
 

 Уфимскому колледжу статистики, информатики и вычислительной техники — 75 лет. Башинформ. 11 февраля 2008. Гульназ Шарафлисламова

Появились в 1932 году в России
1932 год в Башкортостане
Училища Уфы